Maariv (hébreu : מעריב « qui fait tomber le soir ») peut faire référence :
 à l'office du soir, également appelé tefilat arvit
 à un quotidien israélien